Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Adam Pavlásek e Igor Zelenay hanno sconfitto Rafael Matos e David Vega Hernández con il punteggio di 6-3, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Franko Škugor (primo turno)
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (finale)

  Francisco Cabral /  Manuel Guinard (semifinale) 
  Martín Cuevas /  Guillermo Durán (quarti di finale)

Wildcard 

  John Echeverria /  Alejandro Moro Canas (quarti di finale)

  Miguel Damas /  Ryan Nijboer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Comunidad de Madrid 2022